Лига 1 сезона 2022/23 () — 85-й сезон французской Лиги 1, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Франции.

Турнир начался 5 августа 2022 года и завершится 4 июня 2023 года. Ввиду того, что чемпионат мира по футболу прошел в ноябре и декабре 2022 года, матчи в Лиге 1 с 14 ноября по 27 декабря не проводились.. По окончании сезона Лигу 1 покинут четыре команды (а не две или три, как ранее) в связи с решением о сокращении числа команд в Лиге 1 до 18 начиная с сезона 2023/24.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
В Лигу 1 вышли «Тулуза» (вернулась в высший дивизион спустя два года) и «Аяччо» (вернулся в высший дивизион спустя восемь лет), занявшие первое и второе места в Лиге 2, а также «Осер» (вернулся в высший дивизион спустя десять лет). Лигу 1 покинули «Бордо» (на протяжении тридцати лет выступавший в высшем дивизионе), «Мец» (провёл три года в высшем дивизионе) и «Сент-Этьен» (провёл восемнадцать лет в высшем дивизионе).

Турнирная таблица

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2022

Франция